Auel ist der Name von geographischen Objekten:
 Auel, Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Auel (Burg-Reuland), Dorf der Gemeinde Burg-Reuland in Wallonien, Belgien
 Auel (Hennef), Ortsteil der Stadt Hennef (Sieg) im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Auel (Steffeln), Ortsteil der Gemeinde Steffeln im Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Auel ist der Familienname folgender Personen:
 Jean M. Auel (* 1936), US-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 AUL
 Oberauel